Григорий Васильевич Луч (по паспорту Васильев) (1 августа 1931, Ойкас-Кибеки, Вурнарский район, Чувашская АССР — 16 ноября 1998, Чебоксары) — советский чувашский писатель-прозаик.

С 1970 года член Союза писателей СССР.

Биография 
Григорий Васильевич родился 1 августа 1931 года в деревне Ойкас-Кибеки Вурнарского района Чувашской АССР.

Учился в Шихазанской средней школе.

Учился в высшей партийной школе (Ленинград). Работал в Шихазанской районной газете, в газете «Молодой коммунист» (заместитель редактора), в газете «Коммунизм ялавĕ» (заведующий отделом писем).

Произведения 
Сочинял очерки, рассказы, повести.

Книги:
 «Ӳркенмен кахал» / Неленивый лентяй (1973);
 «Каçарăр, тархасшăн» / Простите ради Бога (1982);
 «Журавли» (, 1969);
 «Возвращение талисмана» (, 1983).

Литература 
 Чăваш литературин антологийĕ / Сост.: Д. В. Гордеев, Ю. А. Силэм. — Чебоксары, 2003. ISBN 5-7670-1279-2
 Алексеев, А. Пăлханмасăр вулама çук, Тăван Атăл. — 1991. — № 7. — С. 44-46.
 Алексеев, М. Кĕнекесенче — пурнăç чăнлăхĕ, Вучах. — 1991. — 29 июня.
 Грузинцев, М. Писатель парни, Хыпар. — 1998. — 30 кăрлач.
 Eмельянов, А. Иксĕлми пултарулăх, Хыпар. — 1996. — 9 çурла.
 Eмельянов, А. Кĕнекесенче — пурнăç чăнлăхĕ, Тăван Атăл. — 1996. — № 8. — С. 64-65.
 Кервен, В. Çитĕнÿ тупсăмĕ, Çилçунат. — 1991. — № 8. — С. 23.
 Константинов, П. Пурнăçпа тан, Ялав. — 1991. — № 8. — С. 25.
 Ландышев, И. Пурнăç кĕнекисем, Чăваш Ен. — 1996. — 27 июль-3 авг. (№ 30). — С. 13.
 Михайлов, В. Пурнăçпа тан, Коммунизм ялавĕ. — 1991. — 1 авг.
 Михайлов, П. Писатель парнисем — чи хаклă парнесем, Çĕнтерÿ çулĕ (Вăрнар р-нĕ). — 1998. — 3 нарăс.
 Федоров, В. Ачасен çывăх тусĕ, Тантăш. — 1996. — 2 çурла.
 Ялтан тухнă, ял çинченех çырать, Хресчен сасси. — 1996. — 2 авг. — С. 2.
 Галкин, А. В гуще жизни, Советская Чувашия. — 1991. — 29 июнь.
 Тимаков, В. Всегда учиться у жизни, Детская литература, 1986, № 10, стр. 29.

Примечания

Ссылки 
 Ҫулталӑк кӗнеки=книга года
 Культурное наследие Чувашии
 Литературная карта Чувашии

Чувашские писатели
Литераторы, известные под псевдонимами
Члены Союза писателей СССР